Михаи́л Влади́мирович Бра́льгин (12 апреля 1970, Биробиджан, Еврейская АО, РСФСР, СССР) — советский и российский спортсмен (нападающий) и тренер, мастер спорта России (1993) по хоккею с мячом.

Биография 

Воспитанник биробиджанской хоккейной школы, первый тренер А. М. Здор. 
Дальсельмаш» (Биробиджан) — 1986—1988, 1989—1992. 
СКА (Хб) — июль-октябрь 1988. 
Сибскана, Сибскана-Энергия (Иркутск) — 1992—1999, 2002 (май-декабрь). 
Саяны (Абакан) — 2000—2002, 2003/04. 
Ракета (Казань) — 2002/03, 2004/05. 
В высшей лиге чемпионатов России — 298 матчей, 162 мяча (Сибскана, Сибскана-Энергия — 183,99; Саяны — 91,60; Ракета — 24,3). 
В розыгрышах Кубка страны — 76(6) матчей, 40(1) мячей (СКА (Хб) — 1, Сибскана, Сибскана-Энергия — 55(5),19(1); Саяны — 15,18; Ракета — 5(1),3(0)).

Достижения 

 Чемпион мира среди юношей - 1987. 
 Серебряный призёр чемпионата России - 1998.  
 Бронзовый призёр чемпионатов России - 1995, 1999. 
 Бронзовый призёр первенства СССР среди юниоров - 1989. 
 Обладатель Кубка лесников (Швеция) - 1995. 
С 2005 — главный тренер команды первой лиги «Надежда» (Биробиджан). С 2015 по 2017 год — директор ОГБУ «Центр спортивной подготовки».
Затем переезжает в Крым, работает тренером юношеской хоккейной команды «Черноморец», директором спортивной школы, старшим инструктором-методистом ЦСКА (Севастополь).

До хоккея занимался конькобежным спортом, что позволяло ему в игре развивать высокую скорость, что в сочетании с хорошей техникой приносило свои результаты.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках СССР, России 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона - 1999/2000.

В чемпионатах России забивал мячи в ворота 26 команд 

  1.Уральский трубник = 19 мячей 14-17.Енисей            =  4
  2.Кузбасс           = 16       14-17.Зоркий            =  4
  3.Сибсельмаш        = 14       14-17.Байкал-Энергия    =  4
  4-5.Саяны           = 12       14-17.Металлург Бр      =  4
  4-5.Маяк            = 12       18-20.Водник            =  3
  6.СКА-Свердловск    = 10       18-20.Восток            =  3
  7.СКА-Нефтяник      =  9       18-20.Вымпел            =  3
  8.Юность Ом         =  8       21-24.Родина            =  2
  9-10.Строитель С    =  6       21-24.Заря Н            =  2
  9-10.Локомотив Ор   =  6       21-24.Север             =  2
 11-13.Агрохим        =  5       21-24.Динамо М          =  2
 11-13.Шахтёр Л-К     =  5       25-26.Старт             =  1
 11-13.СКА-Забайкалец =  5       25-26.Волга             =  1

В чемпионатах России количество мячей в играх 

по 1 мячу забивал в 70 играх   
по 2 мяча забивал в 33 играх   
по 3 мяча забивал в 4 играх  
по 4 мяча забивал в 2 играх 
по 6 мячей забивал в 1 игре  
Свои 162 мяча забросил в 110 играх, в 188 играх мячей не забивал.

Тренерская карьера

Примечания

Ссылки 
 Бральгин профиль на сайте ФХМР
 bralgin-mikhail-vladimirovich профиль на сайте Байкал-Энергия

Хоккеисты с мячом СССР
Хоккеисты с мячом России
Тренеры по хоккею с мячом России
Игроки КХМ «Байкал-Энергия»
Игроки КХМ «Динамо-Казань»
Игроки КХМ «Саяны»
Игроки КХМ «Надежда»
Игроки КХМ «СКА-Нефтяник»
Тренеры Еврейской автономной области
Тренеры Крыма